System D steht für:
 eine Modallogik, siehe Modallogik #Verschiedene Systeme der Modallogik
 im Französischen Système D, einen unkonventionellen Umgang mit Problemen 

Siehe auch:
 systemd, eine Software für den init-Prozess einiger Linux-Systeme